Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 26 и 27 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались в 10:00 по местному времени (UTC+8). Финал проводился 27 июля в 18:41.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

800 м, вольный стиль, мужчины